Newmarket (Canadà)
 Newmarket (Irlanda)
 Newmarket (Nou Hampshire), Estats Units

 Anglaterra:
 Newmarket (Gloucestershire)
 Newmarket (Suffolk)